Бетані Маттек-Сендс і Надія Петрова були чинними чемпіонками, але цього разу грали в парі з іншими партнерками.
Маттек-Сендс виступила з Янь Цзи, але у чвертьфіналі вони поступились парі Наталі Грандін і Абігейл Спірс.
Петрова грала з Лізель Губер і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Ваня Кінґ і Міхаелла Крайчек з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2010
Family Circle Cup, парний розряд